Het oeuvre van Heitor Villa-Lobos is veel omvattend. Hij componeerde in alle genres binnen de klassieke muziek en als aanvulling daarop ook veel voor gitaar. Van zijn werk bestaat anno 2011 geen officieel erkende catalogus, maar het museum dat aan hem gewijd is hanteert doorgaans de lijst die is opgesteld door Villa-Loboskenner David P. Appleby. Het opstellen van de catalogus was een moeilijk werk; Villa-Lobos componeerde veel en snel, schreef veel gelegenheidsmuziek en liet nog weleens muziek elders liggen. Een bijzondere periode is daarbij de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor het uitbreken daarvan reisde de componist van zijn toenmalige verblijfplaats Parijs naar Brazilië en mocht vervolgens niet meer terug. Werken die daar toen lagen worden als vernietigd beschouwd. Een andere hindernis was zijn echtscheiding; hij werd op straat gezet en ook daardoor zijn sommige werken verloren gegaan. Aan het eind van de lijst staat nog een aantal werken, die ooit door de componist genoemd zijn, maar onbekend is of hij ze ooit op papier heeft gezet.

Appleby catalogiseerde onder de letter W van Works (werken).

Het overzicht:

Villa-Lobos, Heitor

Muziek in Brazilië